Шато-Рено:

 Шато-Рено, Франсуа Луи Русселе де (1637—1716) — французский дворянин, маршал и вице-адмирал.

 Шато-Рено — горное селение и замок в Арденнах (ныне разрушенный) в составе коммуны Боньи-сюр-Мёз.
 Шато-Рено — муниципалитет (коммуна) во Франции, в регионе Центр, департамент Эндр и Луара.